«Во́логда» — российский футбольный клуб из Вологды, основанный в 2010 году и проведший два сезона во Втором дивизионе (ПФЛ), домашние матчи играл на стадионе «Динамо».

История клуба 
Команда образована в 2010 году, под названием «СДЮШОР-Инвестстрой», из футболистов юношеской команды «СДЮСШОР-3» 1993 года рождения. Эта команда стала победителем первенства России по футболу в зоне «Золотое кольцо», серебряным призёром финального турнира.

В ноябре 2010 года клуб получил название «Вологда». Перед сезоном 2011/2012 руководство клуба поставило перед футболистами задачу выхода во Второй дивизион первенства России, которую футболисты выполнили благодаря победе в Кубке Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

29 мая 2012 года аттестационная комиссия РФС присвоила ФК «Вологда» профессиональный статус. Первый матч на профессиональном уровне команда провела 17 июля 2011 года в Кубке России против ФК «Догопрудный», в котором проиграла со счётом 0:1. С сезона 2012/2013 выступала в зоне «Запад» Второго дивизиона.

В июне 2014 года стало известно, что ФК «Вологда», единственный футбольный клуб, представлявший Вологодскую область в профессиональном футболе, не сможет принять участие в первенстве 2014/15 годов из-за проблем с финансированием.

В 2012—2014 годах в первенстве МФФ «Золотое кольцо» (Третий дивизион) играла молодёжная команда ФК «Вологда» (в 2014 году, после выхода из ПФЛ — ФК «Вологда»).

В 2015 году ФК «Вологда» отказалось, как и вологодское «Динамо», от участия в чемпионате МФФ «Золотое кольцо».

В 2016—2020 годах в первенстве МФФ «Золотое кольцо» играла команда «СДЮСШОР-Вологда» (в 2018 году — «4 сада»). 

В 2021 году на базе команды СДЮСШОР создана (возрождена) команда «Динамо-Вологда».

Состав

Сезоны

Первенство России

Кубок России

Достижения 
 Обладатель Кубка Межрегиональной Федерации футбола «Золотое кольцо»: 2011
 Победитель первенства Вологодской области: 2011
 Обладатель Кубка Вологодской области: 2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль ФК «Вологда» на сайте onedivision.ru (аналитика, репортажи, интервью, исторический обзор)
 Профиль ФК «Вологда» на сайте Sportbox.ru
 Профиль ФК «Вологда» на сайте Sports.ru
 Обзоры матчей ФК «Вологда» на сайте Комсомольской правды

ФК «Вологда»
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Вологды